

Astronomia 
 36983 Sumner – asteroide
 Sumner – struttura geologica della superficie della Luna
 Cratere Sumner – cratere lunare

Geografia 
 Antartide
 Sumner – ghiacciaio sulla costa di Bowman, nella Terra di Graham

 Stati Uniti d'America
 Sumner – villaggio della Contea di Worth, Georgia
 Sumner – città della Contea di Lawrence, Illinois
 Sumner – città della Contea di Bremer, Iowa
 Sumner – città della Contea di Oxford, Maine
 Sumner – township della Contea di Gratiot, Michigan
 Sumner – città della Contea di Tallahatchie, Mississippi
 Sumner – città della Contea di Chariton, Missouri
 Sumner – villaggio della Contea di Dawson, Nebraska
 Sumner – città della Contea di Pierce, Washington
 Sumner – città della Contea di Barron, Wisconsin
 Sumner – città della Contea di Jefferson, Wisconsin 
 Sumner – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin

Persone

Sumner
 Bernard Sumner, conosciuto anche come Bernard Albrecht o Bernard Dicken (1956) – musicista britannico
 Edmond Sumner (1995) – cestista statunitense
 Edwin Vose Sumner (1797-1863) – generale statunitense
 Eliot Sumner (1990) – cantautrice e musicista britannica
 Charles Sumner (1811-1874) – avvocato, attivista e politico statunitense
 James Batcheller Sumner (1887-1955) – chimico statunitense
 John Sumner (1951) – attore britannico
 John Daniel Sumner (1924-1998) – cantante statunitense
 Peter Sumner (1942-2016) – attore australiano
 Sophie Sumner (1990) – modella britannica
 Steve Sumner (1955-2017) – calciatore neozelandese

Cognomi composti
 Franklin Sumner Earle (1856-1929) – micologo statunitense
 Henry Sumner Maine (1822-1888) – giurista britannico

Altro 
 Marshall Sumner – personaggio della serie televisiva Stargate Atlantis